Елизавета Фёдоровна Иванова:
 Иванова, Елизавета Фёдоровна (1750—1802) — русская актриса. 
 Иванова, Елизавета Фёдоровна (1923—1975) — машинист мостового крана, Герой Социалистического труда.